Теодора Кантакузина може да се отнася за:
 Теодора Кантакузина – трапезундска императрица, съпруга на император Алексий III Велики Комнин;
 Теодора Кантакузина (съпруга на Алексий IV) – трапезундска императрица, съпруга на император Алексий IV Велики Комнин.